Die Abkürzung MXU steht für: 
 Maximus Air Cargo
 Matrix Execution Unit

MXU